До́рохово — посёлок в Бежецком районе Тверской области. Входит в состав Филиппковского сельского поселения.

Находится в 4 километрах к югу от районного центра Бежецк, на левом берегу реки Мологи.

Жилой посёлок военного аэродрома Дорохово, где базировался 611-й истребительный авиаполк, расформированный в 2009 году.

В посёлке десяток многоквартирных домов, школа, детсад.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бежецкого района